Династия Флавиев (), иногда именуемая также Первой династией Флавиев — династия римских императоров, правившая в 69 — 96 гг. Основатель — Веспасиан (69—79) — пришёл к власти после Гражданской войны (68—69).

После него правили два его сына: старший Тит (79—81) и младший Домициан (81—96). Последний был убит в результате заговора. Власть перешла к династии Антонинов.

Светоний сообщает о незнатном происхождении Флавиев, указывая, что они не имели изображений предков (полагавшихся первоначально патрициям, а затем всем лицам, занимавшим высшие почётные должности). При Флавиях многие представители провинциальной знати были введены в сенат и всадническое сословие. Более широко, чем их предшественники Юлии-Клавдии, Флавии распространяли на провинциалов права римского и латинского гражданства, что способствовало расширению социальной базы императорской власти. Проводимая Флавиями политика отражала интересы провинциальной знати, вызывая в ряде случаев недовольство сената.

Родословное древо династии 

Династии римских императоров

Появились в 69 году
Исчезли в 96 году